Le terme « langue d'oiseau » peut désigner :
 Un nom vernaculaire du frêne élevé (ou grand frêne) ;
 Un nom vernaculaire de la stellaire holostée ;
 Plusieurs variétés de piments (voir Piment langue d'oiseau) ;
 Un type de pâte alimentaire également appelé risoni.